Grand Prix de Paris ist der Name folgender Sportveranstaltungen:

 Grand Prix de Paris (Pferderennen), ein Pferderennen in Paris
 Grand Prix de Paris (Radsport), ein ehemaliges Bahnradrennen in Paris
 Grand Prix de Paris (Motorsport), ein von 1939 bis 1952 ausgetragenes Automobilrennen